CETA est un sigle qui signifie :
 Centre d'études techniques agricoles ;
 Comprehensive Economic and Trade Agreement (en français : Accord économique et commercial global, AECG), un traité entre le Canada et l'Union européenne.

Sigle de 4 caractères